Miejscowości w USA:
 Marissa – wieś w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair
Gminy w USA:
 Marissa (ang. Marissa Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie St. Clair